Quality Control Music (также известен как Quality Control, QC the Label, QC) — американский лейбл звукозаписи из Атланты, Джорджия. Основан в 2013 году Кевином Ли и Пьером Томас. Имеет много участников, такие как Migos, Lil Yachty, Lil Baby и других. Также и бывшие, такие как Rich the Kid, Skippa Da Flippa и т. д.

Участники

Текущие 
 Migos (Offset, Quavo, Takeoff (скончался))
 Lil Yachty
 Lil Baby
 Migo Domingo
 Mango Foo
 YRN Lingo
 YRN Murk
 Duke Deuce
 DAYYTONA FOX
 Kollision
 24Heavy
 Street Bud
 Jordan Hollywood
 Stefflon Don
 Layton Greene
 City Girls

Продюсеры 
 DJ Durel
 Makkis
 OG Parker
 Quay Global
 TheGoodPerry

Бывшие 
 Rich The Kid
 Skippa Da Flippa
 Jose Guapo
 Johnny Cinco
 OG Maco
 Lil Duke
 Young Greatness (скончался)
 Marlo (скончался)

Дискография

Сборники

Микстейпы

Синглы

Примечания